Il singolare del Hall of Fame Tennis Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Lori McNeil era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Laura Gildemeister.

Zina Garrison ha battuto in finale 6–0, 6–1  Pam Shriver.

Teste di serie

  Zina Garrison (campionessa)
  Pam Shriver (finale)
  Lori McNeil (secondo turno)
  Patty Fendick (primo turno)

 Amy Frazier (primo turno) 
 Rosalyn Fairbank (semifinali) 
 Gretchen Magers (secondo turno) 
 Gigi Fernández (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1989